Enríquez ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Enríquez (* 1984), argentinischer Tangomusiker (Pianist)
 Alberto Enríquez Gallo (1895–1962), ecuadorianischer Präsident, Militär
 Baltasar de la Cueva Enríquez (1626–1686), Vizekönig von Peru
 Beatriz Enríquez de Arana (um 1476–um 1521), Geliebte von Christoph Kolumbus und Mutter von dessen zweitem Sohn, Fernando Kolumbus
 Bobby Enriquez (1943–1996), philippinischer Jazz-Pianist
 Camilo Ponce Enríquez (1912–1976), ecuadorianischer Politiker
 Daniel Enríquez (* 1958), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Edison Enriquez (* 1994), ecuadorianischer Langstreckenläufer
 Fadrique Enríquez (≈1465–1538), Admiral von Kastilien
 Félipe Enríquez, mexikanischer Radrennfahrer
 Francisco Fernández de la Cueva Enríquez (1666–1733), spanischer Kolonialverwalter, Vizekönig von Neuspanien
 Gilberto Limón Enríquez (* 1956), mexikanischer Botschafter
 Isabella Enríquez (um 1610–um 1680), sefardische Dichterin in Amsterdam, siehe Isabel Henríquez
 Jocelyn Enriquez, philippinisch-amerikanische Popsängerin
 Jorge Enríquez (* 1991), mexikanischer Fußballspieler
 Josué Enríquez (* 1994), guatemaltekischer Squashspieler
 Juana Enríquez (1425–1468), kastilische Adlige, Königin der Königreiche der Krone Aragon
 Luis Enríquez de Guzmán, Vizekönig von Neuspanien und Peru
 Marco Enríquez-Ominami (* 1973), chilenisch-französischer Filmemacher und Politiker der sozialistischen Partei Partido Socialista de Chile
 Mariana Enríquez (* 1973), argentinische Schriftstellerin
 Martín Enríquez de Almansa (1510–1583), spanischer Vizekönig von Peru
 Miguel Enríquez (1944–1974), chilenischer Mediziner und Politiker
 Payo Enríquez de Rivera († 1684), Erzbischof von Mexiko und Vizekönig von Neuspanien
 Salvador Enríquez, mexikanischer Fußballspieler